Herqueville kan syfta på:
 Herqueville, Eure
 Herqueville, Manche